Ро́дні інколи Ро́дней () — особове ім'я або прізвище англійського походження.

Прізвище 

 Брендон Родні (; 1992) — канадський спринтер, олімпійський медаліст (2016).
 Джордж Родні (; 1718—1792) — англійський військово-морський діяч XVIII сторіччя, адмірал Великої Британії.
 Цезар Родні (; 1728—1784) — американський юрист і політик.

Ім'я 

 Родней Арісменді (; 1913—1989) — діяч робітничого руху Уругваю.
 Родні Воллас (; 1988) — коста-риканський футболіст, захисник.
 Родні Маккей () — вигаданий персонаж телесеріалу Зоряна брама: Атлантида.
 Родні Маккрей (; 1961) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції легкого форварда.
 Родні Маллен (; 1966) — американський професійний скейтер.
 Родні Петтіссон (; 1943) — британський яхтсмен, олімпійський чемпіон (1968, 1972).
 Родні Портер (;1917—1985) — англійський біохімік, нобелівський лауреат (1972).
 Родні Роджерс (;1971) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції легкого форварда.
 Родні Стакі (; 1986) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції атакувального захисника.
 Родні Страссер (; 1990) — сьєра-леонський футболіст, півзахисник.

Інше 
 «Різдво без Родні» () — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова.
 «Родні Стоун» () — готичний роман-таємниця шотландського письменника сера Артура Конан-Дойла.
 HMS «Родні» (29) ( — британський лінійний корабель типу «Нельсон».

Англійські прізвища